El Pez Oráculo (予言魚), un pequeñín de color azul claro y características físicas claramente similares a las de un alevín, es un pez con poderes proféticos oriundo del universo de Dragon Ball. Aparece en la película Dragon Ball Z: la batalla de los dioses, así como en su secuela Dragon Ball Z: Fukkatsu no F; de igual modo también aparece en la serie Dragon Ball Super, basada esta en lo sucedido en los films anteriores. 

Este pez es quien le dice al Dios de la Destrucción, Bills, que un oponente fuerte podría compararse con él, el Super Saiyajin Dios. 

En la primera película, cuando Bills despierta de un largo sueño, el pez le ayuda a encontrar a Goku, quien derrotó a Freezer. Después de que Bills logra derrotar a Goku, teniendo este el poder de un Super Saiyajin Dios, dice que el Super Saiyajin Dios no era tan fuerte y que la predicción del Pez Oráculo era un poco exagerada.

Poderes 

 Adivinación: Este pez tiene poderes proféticos, esta habilidad ayuda a Bills a encontrar a Goku.

Voces 

 Japón, Versión Original: Shōko Nakagawa.
 Estados Unidos: Monica Rial.
 España: Ana Soto.
 Hispanoamérica: Alondra Hidalgo.

Apariciones en los medios

Cine 
Dragon Ball Z: la batalla de los dioses (2013)
Dragon Ball Z: Fukkatsu no F (2015)

Televisión 
 Dragon Ball Super (2015)

Videojuegos 
 El Pez Oráculo aparece en el videojuego Dragon Ball: Zenkai Battle Royale donde se le ve volando alrededor de Bills al inicio de una batalla y también cuando este gana el encuentro.

Enlaces externos 
 Página oficial de Dragon Ball Super (en japonés).

Referencias 

Personajes animales de ficción
Personajes de Dragon Ball